Dans la mythologie grecque, l'Âge d'or, appelée également règne de Saturne, est la période qui suit la création de l'homme. Durant cette période, l'homme vivait heureux et sans contraintes.

Par analogie, on appelle âge d'or des périodes historiques remarquables par divers aspects

Périodes historiques 
 Âge d'or, une métaphore qui désigner une période florissante où de grandes choses sont accomplies
 Âge d'or islamique, du milieu du  au milieu du , durant cette période, les artistes, ingénieurs, érudits, poètes, philosophes, géographes et commerçants du monde islamique ont fortement contribué aux arts et aux technologies
 Âge d'or de la culture juive en Espagne, également connu comme l’Âge d'or du règne arabe (ou maure) en Ibérie, une période de l'histoire de la péninsule ibérique sous domination musulmane pendant laquelle les Juifs ont connu un important essor social, culturel, intellectuel et religieux ( au )
 Âge d'or de la piraterie, une montée de la piraterie dans le début de l'époque moderne, des années 1650 aux années 1730
 Âge d'or de la peinture néerlandaise, la peinture des Pays-Bas durant le siècle d'or néerlandais (une période qui correspond à peu près au )
 Âge d'or danois, un mouvement artistique qui s'est développé au début du  au Danemark et qui a touché la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la littérature et les sciences
 Âge d'or des comics, une période située entre le début des années 1930 et le milieu des années 1950
 Âge d'or de l'alpinisme, ou Âge d'or de la conquête des Alpes, la seconde moitié du , période pendant laquelle la plupart des grands sommets des Alpes ont été gravis
 , aux États-Unis, une période de forte augmentation des téléfilms et des séries télévisées ambitieuses commençant dans les années 1950
 , aux États-Unis, la résurgence de programmes de qualité venant des chaînes du câble depuis les années 2000
 Âge d'or du hip-hop, la fin des années 1980 et le début des années 1990, la période durant laquelle la musique hip-hop a atteint son apogée

Œuvres

Cinéma 
 L'Âge d'or, un film français de Luis Buñuel sorti en 1930
 L'Âge d'or, un film français de Jean de Limur sorti en 1942
 L'Âge d'or, un film suisse de Beat Oswald et Samuel Weniger sorti en 2019

Littérature 
 Revue
 L'Âge d'or, une revue pour enfants créée par José Martí en 1889.

 Théâtre
 L'Âge d'or, une pièce de théâtre de Georges Feydeau (1905)

 Roman
 L'Âge d'or, un roman de Wang Xiaobo
 L'Âge d'or, un roman de Pierre Herbart

 Bande dessinée
 L'Âge d'or, une série de bande dessinée de Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa (2018-2020)

Musique 
 L'Âge d'or, un ballet composé par Dmitri Chostakovitch (1928)
 L'Âge d'or, une chanson de Léo Ferré publiée sur l'album Léo Ferré 1916-19... (1966)
 L'Âge d'or, un album du chanteur Cali (2015)

Télévision 
 L'Âge d'or (1981), une série télévisée allemande réalisée par Michael Braun

Autres 
 Âge d'or, un prix cinématographique belge créé en 1955
 L'Âge d'or, un label indépendant de Hambourg

Voir aussi 
 

Homonymie de titre